Пропаганда (, дословно — «подлежащая распространению (вера)», от  — «распространяю») — распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных сведений, с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Также может означать:

Музыка 
Группы
 Пропаганда — российская поп-группа.
 Пропаганда — немецкая синти-поп-группа.
Прочее
 Пропаганда — альбом группы Sparks.
  (род. 1979) — псевдоним американского музыканта Джейсона Эммануэля Петти.

Фильмы 
  — турецкий фильм 1999 года.
  — новозеландский фильм 2012 года.

Книги 
 Пропаганда — книга (1928) Эдварда Бернейса.
  — книга (1962) Жака Эллюля.

См. также 
 Пропагандистский фильм
 Propaganda Games
 
 
 Конгрегация евангелизации народов

Примечания